karabin maszynowy NSW
 Nowa Południowa Walia – "New South Wales", stan w Australii
 Najwyższy Sąd Wojskowy – sąd wojskowy działający do 1962 roku